Robert Fox peut désigner :
  (1754-1818), homme d'affaires de Falmouth, père de Robert Were Fox the Younger ;
  (1789-1877), géologue et inventeur, père de Barclay Fox ;
  (1798-1843), antiquaire anglais ;
 Robert Barclay Fox (1817-1855), chroniqueur quaker et homme d'affaires de Falmouth ;
  (1873-1934), homme d'affaires de Falmouth et politicien conservateur de Cornouailles, petit-fils de Barclay Fox ;
  (1846-?), militant afro-américain du  siècle, il luttait pour l'égalité des droits civiques ;
 Robert B. Fox (1918-1985), anthropologue et archéologue spécialiste des Philippines préhispaniques ;
  (1927-2009), prêtre catholique romain et auteur, vivant dans le Dakota du Sud ;
  (1930-1984), pasteur associé et militant dans le quartier du Bronx ;
  (né en 1931), footballeur australien ;
 Robert Fox (né en 1938), historien des sciences anglais ;
  (né en 1952), producteur anglais de théâtre et de cinéma ;
 Robert Fox, correspondant pour le quotidien anglais Evening Standard'' ;
  (né en 1941), architecte à New York ;
  (1858-1940), médecin et chirurgien britannique.